

Geografía 
 Río Apa, río sudamericano, afluente del río Paraguay, que sirve de frontera natural entre Paraguay y Brasil.

Organizaciones 
 Asociación de Madres y Padres de Alumnos, entidades de derecho privado en España, cuyo objetivo fundamental es la representación de los intereses de los padres, madres o tutores legales, en los centros educativos donde concurren sus hijos o menores a cargo.
 American Philological Association
 American Philosophical Association
 Asociación Estadounidense de Psicología, en inglés American Psychological Association (APA), organización científica y profesional de psicólogos estadounidenses.
 Asociación Estadounidense de Psiquiatría, en inglés American Psychiatric Association (APA), principal organización de profesionales de la psiquiatría estadounidense, y la más influyente a nivel mundial; publica el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
 Asociación Panamericana de Anatomía, organización pública, sin fines de lucro y de carácter científico, que agrupa a los profesionales que se dedican al estudio de la anatomía y ciencias afines en el ámbito del continente americano.
 Asociación Protectora de los Estados Unidos, en inglés American Protective Association (APA), sociedad secreta anticatólica y contra la inmigración, formada en Iowa en el año de 1887.
 Asociación Psicoanalítica Argentina, organización científica y profesional de psicólogos y psicoanalistas de Argentina, fundada el 15 de diciembre de 1942 en la ciudad de Buenos Aires, y que es la más antigua de América Latina.
 Autores Paraguayos Asociados, organización privada, sin fines de lucro, radicada en territorio paraguayo, que tiene como objetivos primarios representar, recaudar, distribuir y administrar colectivamente, los derechos de los autores y creadores sobre sus obras, creaciones y composiciones, para proteger los derechos de estos sobre la explotación comercial no lícita de las obras.
 La Asociación de Promoción de Contenidos, en inglés The Content Marketing Association, fundada en 1993 como Asociación de Agencias de Publicación (en inglés Association of Publishing Agencies), organización británica de referencia en el ámbito de la estandarización y catalogación de los recursos bibliográficos.

Personas 
 Seudónimo de Feliu Elias i Bracons (1878-1948), caricaturista, dibujante y autor español.
 Josep Aparici "Apa", cantaor de canto valenciano.

Otros     
The Acolytes Protection Agency, stable en la WWE.
Acuerdo previo sobre precios de transferencia en inglés Advance pricing agreement.
Estilo APA, estándar elaborado para las citas a textos en un artículo, libro, Internet y otras formas de documento.
 Abreviatura de American Pale Ale, un tipo de cerveza.

Siglas